Егор Сергеевич Кудрявцев (род. 12 мая 1985 года) - российский и латвийский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
До 2011 года выступал в составе КХМ «СКА ДВО» (Хабаровск). С 2011 года играет в любительской лиге за хабаровскую команду «Арсенал». 

На чемпионате мира 2015 года привлекался в латвийскую сборную. В группе А, где сборная Латвии заменила сборную Украины, провёл 5 игр и забил один гол.

Примечания

Ссылки 
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Латвии
Игроки сборной Латвии по хоккею с мячом
 Профиль на сайте ФХМР
 Еще не понял, что победил на чемпионате мира — хабаровчанин Юлий Каднай